USS Valley Forge (1945) - Amerikaans vliegdekschip, later hernoemd tot USS Princeton
 USS Valley Forge (1946) - Amerikaans vliegdekschip
 USS Valley Forge (1986) - Amerikaanse kruiser